Bataille de Saint-Florent-le-Vieil (1793)
 Bataille de Saint-Florent-le-Vieil (1795)